Магістра́ль (через ,  від  — «пануючий») — багатозначний термін:

Інформатика 
Магістраль у системах передавання даних:
 група ліній передавання даних, поєднаних загальною функціональною ознакою (магістралі даних, адреси, керування);
 пристрій, що уможливлює паралельне приєднання інших пристроїв та забезпечує обмін даними між цими пристроями.

Транспорт 
Магістраль у транспорті — головна дорога.
 Автомагістраль
 Супермагістраль

Трубопроводи 

Магістраль у газовій (нафтовій) промисловості — головний трубопровід, яким транспортується газ (нафта).
 Магістральний трубопровідний транспорт вугілля
 Магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу
 Магістральний нафтопровід
 Магістральний газопровід
 Магістральні газопроводи України

Інше 
 «Магістраль» — друковане видання «Укрзалізниці»
 «Магістраль» — російський радянський художній фільм режисера Віктор Трегубовича за мотивами повісті В. Барабашова «Запеклі перегони», знятий в 1983 році.
  — радянська операція в Афганістані

Вулиці 
 Магістральна вулиця (Київ)
 Магістральна вулиця (Жмеринка)

Література